Лановик Богдан Дмитрович (1936—2017) — український історик, краєзнавець, науковець.
 Лановик Зоряна Богданівна (нар. 1972) — українська філолого-літературознавиця, фольклористка, перекладачка.
 Лановик Мар'яна Богданівна (нар. 1972) — українська філолого-літературознавиця, фольклористка, перекладачка.